Paducah kan syfta på:

Paducah, Kentucky
Paducah, Texas